BKT (del nom en búlgar Bulgarska Konfederacija na Truda, sindicat de Bulgària, secció de l'AIT, vegeu Associació Internacional de Treballadors#Seccions de la AIT
 Producciones BKT, marca discogràfica del grup de rock madrileny Boikot
 BKT, símbol del banc Bankinter a la Borsa de Madrid